Первый дивизион Азербайджана по футболу 2009—2010

Ход турнира 
Каждая команда играла четыре раза, два раза дома и два раза в гостях. Сезон начался 5 сентября 2009 года и закончился 16 мая 2010 года.

Турнирная таблица 

Первый дивизион Азербайджана по футболу